Sollerön (eiland), een eiland in het meer Siljan in de Zweedse landschap Dalarna
 Sollerön (plaats), een plaats in de gemeente Mora in het landschap Dalarna en de provincie Dalarnas län in Zweden